Marian Szkot, Muiredach Mac Robartaig (ok. 1020-1083/1088) – irlandzki benedyktyński mnich, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Marian Szkot, Moelbrigte  (1028-1082/1083) – irlandzki mnich, kronikarz